Jean-Jacques Duboys, magistrat et militaire,  (1768-1845) le père d'Ernest-Eugène Duboys ;
 Ernest-Eugène Duboys ou Duboys d’Angers, parlementaire français (1808-1877), il est le fils de Jean-Jacques Duboys ;
 Alphonse-Constance Duboys (1814-1853), architecte français ;
 Jean Duboys, écrivain français (1836-1873).